Mount Bird kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Bird (Mac. Robertson Land i Antarktis), 
 Mount Bird (Rossön i Antarktis),